Kapličky může označovat:
 Kapličky – zaniklá obec
 Rašeliniště Kapličky – přírodní rezervace nedaleko této zaniklé obce v přírodním parku Vyšebrodsko
 Jihočeské kapličky – projekt záchrany drobných sakrálních staveb v Jihočeském kraji

Související články 
 kaplička